Julemærket kan henvise til:

 Julemærket (film fra 1956) – dansk dokumentarfilm fra 1956 af Ib Dam og Albert Mertz.
 Julemærket (film fra 1964) – dansk animationsfilm fra 1964 af Ib Steinaa
 Julemærket (dokumentarfilm fra 1959) – dansk dokumentarfilm fra 1959 af Erling Wolter
 Julemærket (dokumentarfilm fra 1965) – dansk dokumentarfilm fra 1965 af Ib Steinaa